Metal har flere betydninger:

Videnskab 
 Metal - fællesbetegnelse for metalliske grundstoffer eller metallegeringer heraf
 Andre metaller - serie i det Periodiske System
 Tungmetal - række af grundstoffer som har høj massefylde og fremstår som metaller ved stuetemperatur
 Mu-metal - særlig nikkeljern legering, som især er egnet til at skærme mod magnetfelter

Andet 
 Dansk Metal - fagforbund
 Metal (musik) – forkortelse for heavy metal-musikgenrer
 Heavy metal - musikgenre (heavy metal er engelsk og betyder bogstaveligt tungmetal)
 Nu-metal - en undergenre af heavy metal

Se også 
 Halvmetal - grundstoffer med en blanding af metalliske og ikke-metalliske egenskaber
 Ikkemetal - grundstoffer som er isolatorer i kondenseret tilstand (fast stof eller væske). De fleste ikkemetaller er imidlertid gasser
 Metallurgi - en del af naturvidenskaben og ingeniørkunsten, hvor man undersøger fysiske og kemiske egenskaber hos metalliske grundstoffer og deres blandinger, der kaldes legeringer
 Metallegering - en kombination, enten i opløsning eller blanding, af to eller flere grundstoffer, hvoraf mindst et af grundstofferne er et metal
 Metaludvinding
 Malm
 Cermet - et kompositmateriale, der består af keramik (cer) og metalliske (met) materialer
 Hårdhed (metal)
 Metallicitet (astrofysik)
 Metal-halvleder-overgang